Henriette steht für:

 Henriette, weiblicher Vorname
 Henriette (Minnesota), Stadt in Minnesota, USA
 Henriette Township, Townshipin Minnesota, USA
 Henriette (Sallgast), Ortsteil der Gemeinde Sallgast, Brandenburg

Bergwerke:
 Vereinigte Henriette, Bergwerk in Niederschelden / Niederschelderhütte
 Zeche Vereinigte Henriette (Dortmund)
 Zeche Vereinigte Henriette (Essen)
 Zeche Henriette Catharina
 Zeche Henriettenglück

Henriette ist der Familienname folgender Personen:
 Achille Henriette (* 1987), seychellischer Fußballspieler
 Steve Henriette (* 1987), seychellischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Henrietta
 Liste von Schiffen mit dem Namen Henriette